Il tabellone singolare del Lins Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Pedro Rebolledo (tds n. 3). In finale ha sconfitto João Zwetsch con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-1.

Teste di serie

  Luiz Mattar (semifinali)
  João Cunha e Silva (quarti di finale)
  Pedro Rebolledo (campione)
  Fernando Roese (primo turno)

  Pablo Albano (quarti di finale)
  Jaime Oncins (quarti di finale)
  Gabriel Markus (primo turno)
  Mauro Menezes (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Lins Challenger 1990